Ляби-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ляби-Кюеле — озеро, в левобережье р. Яна, Республика Саха (Якутия), координаты 69°25' с. ш. 134°31' в. д.
 Ляби-Кюеле — озёра, западнее оз. Дярахы, Республика Саха (Якутия), координаты 68°48' с. ш. 154°46' в. д.

См. также 
 Ляби-Кюель

Примечания